Nowoiwanowka () – nazwa miejscowości

Kazachstan 
 Nowoiwanowka – historyczna nazwa (do 1993 roku) wsi (do 2013 roku – osiedla typu miejskiego) Żetybaj w obwodzie mangystauskim

Rosja 
m.in:
 Nowoiwanowka – osiedle typu wiejskiego w sielsowiecie kulbakińskim rejonu głuszkowskiego w obwodzie kurskim
 Nowoiwanowka – wieś w sielsowiecie krupieckim rejonu rylskiego w obwodzie kurskim
 Nowoiwanowka – wieś, centrum administracyjne sielsowietu nowoiwanowskiego w rejonie sudżańskim obwodu kurskiego